Modoc bezeichnet:
 Modoc (Volk), ein amerikanischer Indianerstamm. 
 Modoc Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

MODOC bezeichnet:

 Missouri Department of Corrections, die Strafvollzugsbehörde des US-Bundesstaats Missouri
Modoc ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Modoc (Arkansas)
 Modoc (Georgia)
 Modoc (Illinois)
 Modoc (Indiana)
 Modoc (Kansas)
 Modoc (Kentucky)
 Modoc (Ohio)
 Modoc (South Carolina)
 Modoc (West Virginia)
 Modoc County, Kalifornien
 Modoc National Forest, in Kalifornien
 Modoc Plateau, in Kalifornien, Oregon und Nevada
 Modoc Point, in Oregon